Пижон може се односити на:

 француска реч за голуба.
 Јован Јовановић, српски политичар и дипломата,
 Владимир Петровић, југословенски фудбалер.